Командный чемпионат России по спидвею 2017 — двадцать пятый розыгрыш турнира. В розыгрыш турнира после трёх лет отсутствия вернулся СТК «Октябрьский».

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 

По сравнению с чемпионатом 2016 года регламент соревнований претерпел следующие изменения: при разнице в счёте 8 и более очков разрешено однократное использование «джокера» — гонщика, чьи очки в заезде удваиваются (но число выездов каждого гонщика не должно превышать шести). Разрешено использование легионера (один в команде в каждой гонке, не более трёх за сезон).  После основной части чемпионата проходят матчи плей-офф за 1-2 и 3-4 места.

Составы и статистика 
Составы и статистика 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Финал

Матч за 3-е место

Итоговые результаты

Первая лига 
4 и 5 августа в г. Салават были проведены командные и личные соревнования Первой лиги Чемпионата России.

Составы

Результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею